Марафонский забег у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошёл 12 августа.

Описание трассы 
Старт и финиш марафона проходил в центре Лондона на улице Мэлл (в лондонском районе Вестминстер, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью). Трасса представляет собой круг длиной 8 миль, который участники должны преодолеть трижды по ходу дистанции, а также дополнительный участок в 2,2 мили сразу после старта. Трасса олимпийского марафона отличалась от маршрута Лондонского марафона, была более сложной, с большим количеством поворотов и общим перепадом высот 20 м.

105 участников, 85 финишировало.

Рекорды 

Данные приведены на начало Олимпийских игр.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпийских игр в Лондоне 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
М